Fundanio, o Fundano, può riferirsi a 
Gaio Fundanio Fundulo, console romano nel 243 a.C.
Fundanio, tribuno della plebe. Dopo la sconfitta romana nella battaglia di Trapani (249 a.C.) durante la prima guerra punica, perorò la condanna di Publio Claudio Pulcro a un'ammenda di 120.000 assi
Marco Fundanio, tribuno della plebe. Dopo la seconda guerra punica fu tra i promotori dell'abrogazione della Lex Oppia
Marco Fundanio Fundulo, come edile della plebe accusò di adulterio numerose matrone romane davanti al popolo, ed alcune furono condannate all'esilio;
Lucio Fundanio Lamia Eliano, console romano nel 116 d.C. Sposò Rupilia Annia, figlia di Salonina Matidia
Gaio Minucio Fundano, proconsole d'Asia nel 122-123 d.C., destinatario del celebre rescritto dell'imperatore Adriano
Fundanio, amico di Orazio, suo interlocutore nell'ultima del II libro delle Satire, in cui narra al poeta del banchetto in casa del ricco Nasidieno
Fundano, vescovo africano di Abitina (III secolo-IV secolo d.C.). La sua acquiescenza all'editto di Diocleziano viene citata nella vicenda agiografica dei martiri di Abitina

Note